Меллифонтское аббатство () — цистерцианское аббатство в Ирландии, в окрестностях города Дроэда, на территории графства Лаут. Основано в 1142 году святыми Малахием и Бернаром Клервоским.В настоящее время от архитектурного ансамбля, возведенного в XII—XIII веках, сохранилась восьмиугольная башня, которая служила монахам в качестве помещения для умывания, и часть зала капитула с аркадами. Церковь аббатства сооружена в XII веке. В её западной части расположена крипта. В XIII веке хор и поперечный неф были расширены.

До XV века Меллифонтское аббатство было достаточно сильным и влиятельным, но к XVI веку оно прекратило своё существование.

Ссылки 
 The Boyne Valley Tourist Portal — Info on and images of Old Mellifont Abbey

Примечания 

Аббатства Ирландии
Цистерцианские монастыри Ирландии
Здания и сооружения графства Лаут
Национальные памятники в графстве Лаут
Появились в 1142 году
Монастыри, основанные в XII веке